Риу-Парду ():

 Риу-Парду — муниципалитет в Бразилии
 Риу-Парду — племя в Бразилии

См. также 
 Риу-Парду-ди-Минас
 Варжен-Гранди-ду-Риу-Парду
 Рибас-ду-Риу-Парду
 Санта-Крус-ду-Риу-Парду
 Сан-Жозе-ду-Риу-Парду